Christian Faure peut désigner :
 Christian Faure (1954-), un réalisateur français de téléfilms et de films ;
 Christian Faure (1957-), un historien français, spécialiste d’histoire culturelle et d’histoire politique ;
  (1953-), un architecte français ;
 Christian Fauré (1951-), un cycliste français.